Барице могу бити:

 Барица, мала бара, множина су барице

или:

 Барице (Пландиште), насеље у општини Пландиште, Војводина, Србија
 Барице (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Барице (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 , насеље у општини Стари Град, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Барице (некропола), некропола касног бронзаног доба у Горњој Ораховици, општина Грачаница, Федерација БиХ, БиХ

Види још 

 Барица (вишезначна одредница)
 Баре (вишезначна одредница)
 Бара (вишезначна одредница)